Champions Hockey League 2022/2023 var den åttonde säsongen av Champions Hockey League, en europeisk tävling för ishockeyklubblag. Turneringen vanns av Tappara från Finland, som besegrade Luleå HF från Sverige med 3–2 i finalen i Coop Norrbotten Arena i Luleå i Sverige den 18 februari 2023.

Gruppspel
Matcherna i gruppspelet började spelas den 1 september 2022.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats 

2023 i Europa
2022 i Europa
2022/2023
Ishockeysäsongen 2022/2023